

Patronyme

 Gus Kenworthy (1991-), skieur acrobatique américain ;
 Paul Kenworthy (1925-2010), cadreur et réalisateur américain ;
 Shirra Kenworthy (1943-), patineuse artistique canadienne.

Toponyme

 Lac Kenworthy, plan d’eau américain de l'État de Washington.